

Toponyme 

Daho, la commune rurale du Burkina Faso.
, page d'homonymie
, page d'homonymie
, page d'homonymie

Patronyme 
Étienne Daho (1956-), chanteur français
Yamina Benahmed Daho (1979-), écrivaine française